Black Widow může být:
 anglicky černá vdova
 Northrop P-61 Black Widow – americký noční stíhací letoun z druhé světové války

Film 
 The Black Widow (filmový seriál) – americký filmový seriál režisérů Spencera Gordona Benneta a Freda C. Brannona z roku 1947
 The Black Widow (film, 1951) – britský film režiséra Vernona Sewella z roku 1951
 Black Widow (film, 1954) – americký film režiséra Nunnallyho Johnsona z roku 1954
 Černá vdova (film, 1987) (v originále Black Widow) – americký film režiséra Boba Rafelsona z roku 1987
 Černá vdova (americký film, 2005) (v originále Before It Had a Name, na DVD vydáno jako Black Widow) – americký film režisérky Giady Colagrande z roku 2005
 Černá vdova (kanadský film, 2005) (v originále Black Widow) – kanadský film režiséra Davida Mortina z roku 2005
 Černá vdova (film, 2007) (v originále Black Widow) – americký film režiséra Armanda Mastroianniho z roku 2007
 Black Widow (film, 2010) – americký film režiséra Marka Roemmicha z roku 2010

Marvel Comics 
 Black Widow (komiks) – fiktivní postava z komiksů vydavatelství Marvel Comics
 Nataša Romanovová (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z filmové série Marvel Cinematic Universe
 Black Widow (film, 2021) – americký film režisérky Cate Shortlandové z roku 2021

Hudba 
 Black Widow (hudební skupina) – britská rocková skupina
 Black Widow (album, Black Widow) – album britské skupiny Black Widow z roku 1971
 Black Widow (album, Lalo Schifrin) – album argentinského klavíristy Lala Schifrina z roku 1976
 Black Widow (album, In This Moment) – album americké skupiny In This Moment z roku 2014

Externí odkazy